Das Kabinett Tudose war die von Mihai Tudose am 29. Juni 2017 gebildete Regierung Rumäniens.

Geschichte 
Das rumänische Parlament hat der Regierung unter Ministerpräsident Tudose am 29. Juli 2017 das Vertrauen ausgesprochen. Insgesamt stimmten 275 Abgeordnete für und 102 Abgeordnete gegen die Regierung. Am 16. Januar 2018 trat Tudose zurück. Infolge des Rücktritts von Mihai Tudose wurde der Verteidigungsminister Mihai Fifor zum Interim-Ministerpräsidenten ernannt. Am 29. Januar 2018 löste das Kabinett Dăncilă die alte Regierung ab.

Zusammensetzung 
Das Kabinett bestand aus 27 Mitgliedern. Von der Vorgängerregierung Grindeanu wurden insgesamt 16 Minister übernommen.

Weblinks 
 Offizielle Internetseite der Regierung von Rumänien (rumänisch, englisch, französisch)

Einzelnachweise 

Tudose